Данило Иванович Кулиня́к (2 апреля 1948, с. Старый Крапивник, ныне Львовская область — 5 января 2016, Ирпень, Киевская область) — украинский поэт, прозаик, журналист, публицист, историк и эколог, участник диссидентского движения в СССР. Член Национального союза писателей Украины и Национального союза журналистов Украины. Член Правления Конгресса литераторов Украины.

Биография 
Данило Иванович Кулиняк родился 2 апреля 1948 года в семье священнослужителя в селе Старый Крапивник Дрогобычской области Украинской ССР, ныне административный центр  Дрогобычского района Львовской области.

В 1951—1957 годах его семья находилась в ссылке в Херсонской области.

После окончания в 1963 году Сокальской школы-интерната, поступил в Херсонское мореходное училище рыбной промышленности. 16 декабря 1964 года арестован за создание подпольной молодёжной националистической организации «Вісники свободи України (Вестники свободы Украины)» и антисоветскую агитацию и пропаганду. Поскольку, как несовершеннолетний не подлежал уголовному наказанию, был исключён из училища и комсомола, до 1985 года находился под гласным надзором КГБ СССР.

Больше года работал на Херсонском текстильном комбинате.

В 1966 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, который окончил в 1972 году (благодаря заступничеству А.Т. Твардовского). Работал археологом, начальником отдела в Роменском краеведческом музее (Сумская область).

Осенью 1972 года переехал из Ромны в Киев, где некоторое время находился на нелегальном положении. С 1973 года начальник отдела научно-исследовательского центра базальтовых волокон Беличского НПО «Теплозвукоизоляция». В марте 1973 года Данило Кулиняк выступил на суде над Иваном Дзюбой в его защиту. Вскоре призван в ряды Советской Армии. Проходил службу в Забайкальском военном округе. После демобилизации в 1976 году офицер запаса Д. Кулиняк поселился в Лютеже Вышгородского района Киевской области и стал работать в должности районного инспектора рыбоохраны Киевской госрыбинспекции на Киевском водохранилище.

25 апреля 1986 года вместе с группой коллег выехал в рейд по Чернобыльскому и Полесскому районам. Во время аварии на Чернобыльской АЭС находился в зоне радиоактивного облучения, вследствие чего тяжело болел, несколько раз попадал в больницу. Данило Кулиняк руководил Чернобыльской группой специализированной историко-культурной экспедиции Минчернобыля Украины, будучи одним из её организаторов. После осмотра и фиксации или спасения выявленных культурных ценностей подписывал акт, санкционировавший ликвидацию радиоактивнозагрязнённых сёл.

С 1987 года — на творческой работе.

С начала 1990-х активно сотрудничал с украинской редакцией Радио «Свобода», был обозревателем редакции журнала «Чрезвычайная ситуация», главным редактором журнала «Натуралис — всё об окружающей среде».

Даниил Кулиняк — директор Всеукраинского благотворительного фонда имени Петра Калнышевского (зарегистрирован в 2003 году), главный редактор журнала Всеукраинского общества политзаключённых и репрессированных «Зона». Один из создателей Украинской экологической организации «Зелёный мир», Национального союза журналистов Украины.

Данило Иванович Кулиняк умер 5 января 2016 года в городе Ирпень Киевской области.

Награды и звания 
 Звание «Заслуженный журналист Украины»

Лауреат нескольких премий за журналистскую деятельность и литературное творчество:
 Премия «Золоте перо (Золотое перо)» (1993)
 Премия «Незалежність (Независимость)» (2003)
 В декабре 2012 года Данила Кулиняк награждён премией имени Александра Олеся, которую основала общественная организация «Сумское землячество в Киеве» за сборник лирики «Подводный материк».
 В июле 2013 года он получил премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности (номинация «За лучшую публикацию в печатных средствах массовой информации») за очерк «Благочестия нерушимый блюститель Даниил Братковский».
  (2014)

Сочинения 
Данило Иванович Кулиняк автор многочисленных книг и более трёх тысяч публикаций в украинских и зарубежных СМИ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдельные произведения переведены на русский, латышский и польский языки.

В соавторстве с женой Н. Околитенко опубликовал научно-фантастический рассказ «Дождь и снег» (1986)

Историк и писатель Данило Кулиняк, исследуя родословную Виктора Ющенко, пришёл к выводу, что тот ведёт свой род от последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского, и углубившись дальше в историю, отследил родственный след вплоть до времён Богдана Хмельницкого.

Примечания 

Диссиденты УССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Персоналии:Ромны
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Члены Союза писателей СССР
Члены Национального союза писателей Украины